Saulchoy è il nome di alcuni comuni francesi:

Le Saulchoy – Oise
Saulchoy – Passo di Calais
Saulchoy-sous-Poix – Somme